Західна Південно-Східна Ну́са (Західна Нуса-Тенггара, Західні Малі Зондські острови; ) — одна з 32 провінцій у складі Індонезії. Розташована на західних островах з групи Малих Зондських островів Ломбок, Сумбава та сусідніх менших. Адміністративний центр — місто Матарам на острові Ломбок.

Доісламський період 
.

Ісламський період 
.

Колоніальний період

Період незалежності 
На початку незалежності Індонезії провінція Західна Південно-Східна Нуса стала  частиною невеликої провінції Сунда у складі держави Східної Індонезії, яка існувала 1946-1949 рр. У 1949 році держава увійшла до складу Сполучених Штатів Індонезії. В процесі змін до Конституції було розглянуто і формацію окремих провінцій. З введенням в дію Закону № 64 від 1958 р. від 14 серпня 1958 р. Про створення автономних районів Балі, Західна Південно-Східна Нуси та Східна Південно-Східна Нуси, провінція отримала адміністративний статус зі столицею в Матарамі першим губернатором якої став АР. Мох. Руслан Джакранінграт. 

На даний період уряд Індонезії розглядає питання про створення окремої провінції на островах Сумбава

Адміністративний поділ 
До складу провінції входять 8 округів та 2 муніципалітети, які складаються з 116 районів, 281 селища та 697 сіл:

Релігія 
.

Населення 
.

Примітки 

Провінції Індонезії
Західна Південно-Східна Нуса